Larry H. Miller (1944-2009), businessman statunitense, ex-proprietario degli Utah Jazz.
Lawrence J. Miller (n. 1953), attore statunitense.
Larry Miller (n. 1963), atleta olimpionico dell'Antigua e Barbuda.
Larry Miller (n. 1937), lanciatore statunitense della Major League Baseball.
Lawrence James Miller (n. 1946) ex cestista statunitense, professionista nella ABA.
Larry Miller (n. 1956), politico canadese.
Larry Miller, presidente della squadra di pallacanestro Portland Trail Blazers.
Laurence B. Miller, chitarrista statunitense.